Nacional FC
 Brazília:
 Nacional (AM), Manaus
 Nacional (MA), Santa Inês
 Nacional (MG), Uberaba
 Nacional (PR), Rolândia
 Nacional (RS), Cruz Alta
 Nacional (SP), São Paulo
 NEC Nova Serrana, Nova Serrana
 Nacional Cabedelo, Cabedelo
 Fast Clube, Manaus
 Nacional de Muriaé, Muriaé
 Nacional de Patos, Patos

 Ecuador:
 El Nacional, Quito

 Kolumbia:
 Atlético Nacional, Medellín

 Mexikó:
 Nacional de Guadalajara, Guadalajara

 Paraguay:
 Nacional Asunción, Asunción

 Portugália:
 Nacional da Madeira, Madeira

 Suriname:
 FCS Nacional Paramaribo, Paramaribo

 Uruguay:
 Nacional, Montevideo